

Aziende
 Antonov – una ditta ucraina (ex-sovietica), costruttrice di aeromobili
 Antonov Airlines – compagnia aerea ucraina

Persone

Antonov 
 Aleksandr Antonov – attore sovietico
 Aleksej Innokent'evič Antonov – militare sovietico 
 Aleksandr Stepanovič Antonov – politico e rivoluzionario russo
 Georgij Antonov – fisico polacco
 Ilja Antonov – calciatore estone
 Jaroslav Antonov – allenatore di pallavolo ed ex pallavolista sovietico
 Nemanja Antonov – calciatore serbo
 Nikolaj Antonov – ex velocista e lunghista bulgaro
 Oleg Konstantinovič Antonov – ingegnere sovietico a capo dell'OKB Antonov
 Oleg Antonov – pallavolista russo
 Oleksij Antonov – calciatore ucraino
 Pëtr Leont'evič Antonov (1859-1916) – rivoluzionario russo
 Semën Antonov – cestista russo
 Sergej Antonov – biatleta sovietico
 Vladislav Antonov – slittinista russo

Antonova 
 Anastasija Antonova – slittinista russa naturalizzata italiana
 Elena Antonova – ex sincronetta russa
 Olena Antonova – ex discobola ucraina

Altro 
 14317 Antonov – asteroide del sistema solare
 Classe Neon Antonov – classe di navi da trasporto